Ordine d'onore – onorificenza dell'Armenia
 Ordine d'onore – onorificenza della Federazione Russa
 Ordine d'onore – onorificenza del Kazakistan